Koi steht für:
 Koi, eine Karpfenzuchtform
 Koi (Kochen), Zubereitungsart der thailändischen Küche
 Koi (Schiff), Fahrgastschiff der Adler-Reederei
 Torre KOI, ein Wolkenkratzer
 Koi, Rufname von Sineenat Wongvajirapakdi (* 1985), ehemalige thailändische Krankenschwester, Armeeoffizierin und Nebengemahlin von Rama X.

Koi ist der Familienname folgender Personen:
 Ankathie Koi (* 1983), deutsche Sängerin und Komponistin

KOI steht für:
 , ein Sternenverzeichnis des Weltraumfernrohrs Kepler (Weltraumteleskop), siehe auch Liste astronomischer Kataloge

koi steht für:
 Komi-Permjakisch (ISO-639-3-Code), Einzelsprache des Komi (Sprache), einer der finno-ugrischen Sprachen

Siehe auch:
 Koj

Abkürzung